Yuki Bhambri e Saketh Myneni erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Nam Ji-sung e Song Min-kyu hanno sconfitto Jan Choinski e Stuart Parker con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (campioni)
  Toshihide Matsui /  Kaito Uesugi (primo turno)

  Anirudh Chandrasekar /  Vijay Sundar Prashanth (semifinale) 
  Luca Sanchez /  Kelsey Stevenson (quarti di finale)

Wildcard 

  Pruchya Isaro /  Thantub Suksumrarn (primo turno)

  Krittin Koaykul /  Jirat Navasirisomboon (primo turno)

Alternate 

  Palaphoom Kovapitukted /  Makoto Ochi (primo turno)
  Michael Geerts /  Vladyslav Orlov (quarti di finale)

  Jan Choinski /  Stuart Parker (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nonthaburi Challenger III 2023